Hanns John ist der Name folgender Personen:
* Hanns John (1890–1942), deutscher Kantor, siehe Johannes Jacobsohn
 Hanns John (Chemiker) (1891–1942), böhmisch-österreichischer Chemiker, Pharmazeut und Hochschullehrer; Entdecker des Harnstoff-Formaldehyd-Kunststoffs

Siehe auch:
 Hans John